Гурі Шанке (; норв. вимова: [ˈꞬʉ̀ːɾi ˈskɑ̀ŋkə] ) ( Гурі Аніка Шанке, ) — норвезька актриса та співачка. Вона відома в Норвегії своєю акторською кар'єрою, і вона була частиною туру 2005 року в норвезькій версії «Танців з зірками», де вона посіла друге місце.

Кар'єра 
Її дебют як актриси відбувся в 1982 році в Осло Най Театр. З тих пір вона брала участь у ряді успішних мюзиклів, таких як Les Misérables, Summer in Tyrol та Annie Get Your Gun. Вона брала участь у багатьох телевізійних шоу та постановках, наприклад, у норвезькому серіалі Hotel Cæsar. З 1991 по 2010 вона була одружена з коміком Ойвіндом Бланком.

Щороку, між Різдвом та новорічною ніччю, норвезький телеканал NRK транслює комедію музичного театру «The Spanish Fly» (1990), у якій також зіграли Гурі Шанке та її майбутній чоловіком Ойвінд Бланк.

Гран-прі Мелоди 
Гурі виграла Гран-прі Мелоді у 2007 році зі своєю піснею «Ven a bailar conmigo», написаною Thomas G:son. Гурі виграла Гран-прі Norsk Melodi 2007 з 108 541 голосом, що на 30 000 голосів більше, ніж пісня на 2-му місці. Завдяки своїй перемозі в Осло на NMGP, Гурі представляла Норвегію на пісенному конкурсі Євробачення 2007 року.

Результати MGP 2007:

 1. Гурі Шанке - «Ven a bailar conmigo» 108 541 голосів
 2. Jannicke Abrahamsen - Rocket ride  78 433 голосів
 3.  Crash! - Wannabe 64 285 голосів
 4. Dusty Cowshit - Chicken rodeo 63 062 голоси

Конкурс пісні Євробачення 
Гурі Шанке, представляючи Норвегію з «Ven a bailar conmigo», брала участь у півфіналі 10 травня 2007 року в Гельсінкі, але не змогла вийти в топ-10 для кваліфікації у фінал. Вона виступила на 19-й позиції слідом за македонкою Кароліною Ґочевою з «Mojot svet» і перед Олівією Льюїс з «Вертиго» з Мальти.

Дісней 
Шанке передала свій голос кільком норвезьким версіям анімаційних функцій Уолта, включаючи:

 Покахонтас - як Покахонтас
 Русалочка - як Аріель Русалочка 2: Повернення до моря і Русалочка 3: Початок Аріель
 101 далматин - як Пердіта
 Коти-аристокати - як герцогиня біла кішка
 Олівер і компанія
 Chip 'n Dale Rescue Rangers - гаджет Hackwrench

Див. також 
 Конкурс пісні Євробачення 2007

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
   
 Відеокліп: Елізабет Андреассен з Гурі Шанке, співає "Десь над веселкою" в NRK .no

Норвезькі телеакторки
Учасники Євробачення 2007
Представники Норвегії на Євробаченні
Норвезькі співачки